Монастир домініканок, Белз (нині костел монастиря — церква святого Миколая)
 Монастир домініканок, Львів (пізніше костел монастиря — церква Святого Духа)